Грем (округ, Аризона)
Грем (округ, Канзас)
Грем (округ, Північна Кароліна)